El Torneig de Stuttgart 2022, oficialment conegut com a BOSS Open 2022, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de juliol de 2022 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista italià Matteo Berrettini va reeditar el títol aconseguit en l'edició de 2019.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022